Konstantin Gamsachoerdia, Georgisch romanschrijver, vader van Zviad Gamsachoerdia
 Zviad Gamsachoerdia, Georgisch dissident, schrijver en politicus
 Konstantin Gamsachoerdia (politicus), Georgisch politicus, oudste zoon van Zviad Gamsachoerdia